Singles Collection: The London Years, compilation des Rolling Stones (1989)
 The Singles Collection, compilation de David Bowie (1993)
 The Singles Collection, coffret de Jimi Hendrix (2003)
 The Singles Collection, compilation de Britney Spears (2009)
 Single Collection, compilation du groupe Girl Next Door (2012)
 Singles Collection (1981-2001) / Singles Collection (2001-2021), compilation en deux volumes du groupe Indochine (2020)